Kröger, Kroeger:
 Marina Kröger (it)
 Meike Kröger (it)
 Theodor Kröger (it)
 Tonio Kröger (it)

Kroeger 
 Brandon Kroeger
 Chad (Robert Turton-)Kroeger
 Michael "Mike" (Douglas Henry) Kroeger